Het ATP-toernooi van Rotterdam 1981 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1981) werd van 16 tot en met 22 maart 1981 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1981 trok 50.053 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1981
Rotterdam